Мадонский район () — бывший административный район в центральной части Латвии в области Латгале в 157 км к востоку от Риги. Граничил с Огрским, Резекненским, Цесисским, Гулбенским, Балвским, Гулбенским, Прейльским, Екабпилсским и Айзкраукльским районами Латвии.

Города и посёлки 
 город Мадона — 9533 чел
 город Лубана — 1974 чел
 город Варакляны - 2413 чел
 город Цесвайне — 1905 чел

Экономика района

Промышленность

Транспорт 
Транспортные связи Мадонский района осуществляются через железную дорогу (157 км от Риги)

Ресурсы

Водные ресурсы

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Мадонский района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 46 459 человек, плотность — 13,9 человек на км2.

Религиозный состав населения 
В подавляющем большинстве население Мадонского района исповедует католицизм и лютеранство. Проживающее в районе население русской национальности исповедует православие, татарской национальности исповедует ислам.

История района 
До 1917 года на территории Мадонского района располагалась восточная часть Венденского уезда Лифляндской губернии и западная часть Режицкого уезда Витебской губернии. 7 декабря 1956 года к Мадонскому району были присоединены части территорий упразднённых Гауенского и Цесвайнского районов, а 11 ноября 1959 года - часть территории упразднённого Эргльского района.

Ссылки

Примечания 

Районы Латвии